

Chronologiczna lista

Legenda

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Algieria w serwisie rulers.org